Состав — ряд залізничних вагонів, зчеплених разом і готових до відправки або таких, що вже рухаються
 «Состав» — перший німецький кінофільм, присвячений графіті з документальними та довідковими елементами